Hagen Kleinert – fisico tedesco
 Nadine Kleinert – ex pesista tedesca
 Paul Kleinert – accademico e teologo tedesco